Az alábbi lista a Magdeburgi egyházmegye érsekeit tartalmazza.

Fordítás 

 

Egyházi vezetők listái
Német részuralkodók listái
Magdeburgi érsekek